Adam Pearce (1978-), catcheur américain.
 Alex Pearce (1988-), footballeur anglais.
 Alice Pearce (1917-1966), actrice américaine.
 Brad Pearce (1966-), joueur de tennis américain.
 Charles Sprague Pearce (1851-1914), peintre américain.
 Colby Pearce (1972-), coureur cycliste américain.
 Donn Pearce (1928-), écrivain et scénariste américain.
 Douglas Pearce (1956-), auteur-compositeur britannique.
 Drew Pearce (1975-), scénariste britannique.
 Edward Lovett Pearce (1699-1733), architecte irlandais.
 Erika L. Pearce (1972-), immunologiste américaine.
 Frank Pearce, entrepreneur américain.
 Gary Pearce (1956-), ancien joueur de rugby à XV.
 George Pearce (1870-1952), homme politique australien.
 Guy Pearce (1967-), acteur australien d'origine britannique.
 Harry Pearce, personnage fictif de la série d'espionnage britannique MI-5.
 Henry Pearce (1777-1809), boxeur anglais.
 
 Jason Pearce (1987-), footballeur anglais.
 Joseph Pearce (1951-), auteur et journaliste belge de langue néerlandaise.
 Joseph Pearce (1961-), auteur et professeur de littérature anglais.
 Joseph Chilton Pearce, auteur américain.
 Kevin Pearce (1987-), snowboardeur professionnel américain.
 Les Pearce (1923-2018), joueur de rugby britannique.
 Leslie Pearce (1887-1977), réalisateur néo-zélandais.
 Lindsay Pearce (1991-), actrice et chanteuse américaine.
 Mary Vivian Pearce (1947-), actrice américaine.
 Michael Pearce (1933-), écrivain britannique, auteur de roman policier historique.
 Peggy Pearce (1894-1975), actrice américaine.
 Perce Pearce (~1900-1955), producteur, scénariste et réalisateur.
 Philippa Pearce (1920-2006), femme de lettres britannique.
 Richard Pearce (1943-), réalisateur, directeur de la photographie et producteur américain.
 Stephen Pearce (1819-1904), peintre britannique.
 
 Stuart Pearce (1962-), ancien footballeur anglais.
 Wayne Pearce (1960-), ancien joueur et entraineur de rugby à XIII.

Pearce est un pseudonyme porté notamment par :

 Pearce, pseudonyme utilisé par les dessinateurs Yann le Pennetier et Didier Conrad.

Toponyme

Circonscription de Pearce, une circonscription fédérale électorale.

Homonymie de patronyme